Audi S3, az Audi A3 sportváltozata
 Samsung Galaxy S III, androidos mobiltelefon
 S–3 Viking, vadász repülőgép
Informatika
 Amazon S3, online tárhely szolgáltatás
 S3 Graphics, grafikai chipeket gyártó és fejlesztő amerikai cég